Я́ков Степа́нович Воробьёв:
 Воробьёв, Яков Степанович (1766—1809) — русский артист оперы (бас) и драмы.
 Воробьёв, Яков Степанович (1900—1965) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.